La palabra Vieja puede referirse a:
 Vieja, el nombre científico de un género de peces incluidos en la  familia Cichlidae; 
 Vieja, nombre común de los peces del género Sparisoma, que habitan las islas Canarias y los Azores; 
 Vieja, nombre común de un pez de la familia blénidos, abundante en el Mediterráneo y costa este del Atlántico; o
 Vieja, un término que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas.